«Идеальный день» () — фильм Фернандо Леон Де Араноа, основанный на романе Паулы Фариас «Dejarse Llover», с Бенисио Дель Торо, Тимом Роббинсом и Ольгой Куриленко в главных ролях. Фильм был показан на Каннском кинофестивале в 2015 году.

Синопсис 

Группа сотрудников гуманитарной службы пытается достать труп из колодца в зоне конфликта. Кто-то бросил туда тело, чтобы отравить воду, и местные люди мучаются от жажды. Работники пересекают местность, охваченную войной, пытаясь решить эту проблему.

В ролях

Награды и номинации 

Бенисио Дель Торо был удостоен почетной награды «Сердце Сараево» на Сараевском кинофестивале.

Критика 
Фильм получил смешанные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 73 % на основе 51 рецензии со средним баллом 6,7 из 10. На сайте Metacritic фильм имеет оценку 60 из 100 на основе 19 рецензий критиков, что соответствует статусу «смешанные или средние отзывы».

Примечания

Ссылки 
  

Фильмы-драмы Испании
Фильмы Испании 2015 года
Фильмы Фернандо Леона де Араноа
Фильмы RTVE